WSR steht für:
 Warren and Saline River Railroad
 West Somerset Railway
 West Sussex Railway
 World Series by Renault, siehe Renault Sport Series
 Wurzelspitzenresektion, Entfernung der Spitze einer Zahnwurzel
 Flugplatz Wasior (IATA-Code), Flughafen von Wasior, Papua Barat, Indonesien
 Stralsund Hauptbahnhof (DS100-Code)

wsr steht für:
 Oweina (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in der Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung